Угорщина бере участь в Олімпійських іграх, починаючи з 1896 року й посилала спортивні делегації на більшість Олімпіад. Її не запросили на Олімпіаду 1920 року, й вона бойкотувала Олімпіаду 1984 року. Угорський олімпійський комітет було створено й визнано 1895 року. 

Найбільше олімпійських медалей принесли угорцям фехтування, плавання, сучасне п'ятиборство, водне поло.

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових іграх

Медалі за видами спорту 
Золотистим тлом позначені види, з яких Угорщина попереду планети.

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Угорщини 

Країни на Олімпійських іграх
Угорщина на Олімпійських іграх